Тип 95 может относиться к:
 Тип 95 «Ха-Го» — японский лёгкий танк 1930-х годов;
 Тип 95 (тяжёлый танк) — японский опытный тяжёлый танк 1930-х годов;
  — японский автомобиль 1937—1945 годов.
 Тип 95 (автомат) — китайский автомат;
 Тип 95 (пулемёт) — китайский ручной пулемёт.